O nome Laura foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Laura (1971) - tempestade tropical que afetou Cuba e a América Central, causando chuvas torrenciais.
 Tempestade tropical Laura (2008) - tempestade tropical que ficou ativo no Atlântico centro-norte, afetando as ilhas Britânicas já como um sistema extratropical.

Desambiguação